Lorenzo Savadori (Cesena, 1993. április 4. –) olasz motorversenyző, MotoGP királykategóriájában szereplő Aprilia tesztpilótája.

A sorozatban 2008-ban mutatkozgatott be, ekkor három futamon indult. A szezonzáró valenciai versenyen megszerezte első pontjait, a tizenharmadik helyen végzett. 2009-re teljes szezonra szóló szerződést kapott az IC Team csapatától. Itt túlszárnyalta addigi legjobb eredményét, ugyanis a hazai versenyen, Mugelllóban kilencedik lett. 2010-ben kétszer is pontszerző helyen végzett, ám összességében mégis kevesebb pontot szerzett, mint egy évvel korábban.

Teljes MotoGP-eredménylistája

* A szezon jelenleg is tart.

További információk 
 Lorenzo Savadori adatlapja a MotoGP honlapon 
 Lorenzo Savadori adatlapja a WorldSBK honlapon 

Olasz motorversenyzők
1993-ban született személyek
Cesenaiak
A MotoGP versenyzői
Superbike-versenyzők
Élő személyek